Урсицин (Ursicinus) е името на:
 Урсицин (антипапа), (или Урсин), 366 - 367 г. анти-папа на Рим
 Урсицин (генерал), генерал 349-359 г. на Източната Римска империя
 Урсицин, алемански крал 4 в.